

Persone 
 Alberto Fortis – cantautore italiano
 Alberto Fortis – letterato, naturalista e geologo italiano
 Alessandro Fortis – politico italiano del Regno d'Italia
 Giuseppe Fortis – attore e doppiatore italiano
 Leone Fortis – giornalista, scrittore, critico musicale e patriota italiano
 Luigi Fortis – gesuita italiano

Altro 
 Alberto Fortis – primo album del cantante omonimo
 Fortis – gruppo di banche e assicurazioni con sede in Belgio
 Governo Fortis I – governo del Regno d'Italia (1905)
 Governo Fortis II – governo del Regno d'Italia (1905-1906)
 Legio II Traiana Fortis – legione arruolata da Traiano nel 105